Giuliano, alias van Giuliano Victor de Paula (1990), een Braziliaans voetballer
 Salvatore Giuliano (1922-1950), een Siciliaans bandiet en nationalist